Соревнования по бегу на 3000 метров с препятствиями у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 10 и 12 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой Европы в беге на 3000 метров с препятствиями являлась Геза-Фелиситас Краузе из Германии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 5 спортсменок в каждом забеге (Q) плюс 5 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 2 забегах вышли 33 легкоатлетки.

Финал 
Финал в беге на 3000 метров с препятствиями у женщин состоялся 12 августа 2018 года. Темп забегу задавала Фабьенн Шлумпф из Швейцарии, со старта возглавившая группу лидеров. За километр до финиша она постепенно стала увеличивать скорость, которую смогли поддержать только три другие бегуньи: Геза-Фелиситас Краузе, Каролина Гровдаль и Луиза Гега. Действующая чемпионка Краузе следовала следом за швейцаркой, а перед последней ямой с водой начала финальный рывок, на который Шлумпф ответить не смогла.

Немецкая бегунья стала первой двукратной чемпионкой Европы в беге на 3000 метров с препятствиями. По уровню результатов финал стал лучшим в истории соревнований: были показаны лучшие секунды для мест со второго по пятнадцатое, а быстрее Краузе на чемпионатах Европы бежали только два раза (причём один из них — она сама двумя годами ранее).

Примечания

Ссылки 
 

бег